Filip Pruefer (ur. 31 maja 1996 w Sierakowie) – polski koszykarz występujący na pozycji środkowego, aktualnie zawodnik Polpharmy Starogard Gdański oraz I-ligowego Rawlplug Sokoła Łańcut.

Osiągnięcia 
Stan na 11 listopada 2017, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Drużynowe
 Mistrz Polski kadetów (2011)
 Wicemistrz Polski juniorów starszych (2016)
 Brązowy medalista mistrzostw Polski:
 juniorów starszych (2015)
 juniorów (2013)

 Indywidualne
 Uczestnik międzynarodowego meczu wschodzących gwiazd – Jordan Classic International (2011)

 Reprezentacja
 Wicemistrz Europy U–18 dywizji B (2013)
 Uczestnik mistrzostw Europy:
 U–20 (2015 – 14. miejsce)
 U–18 (2014 – 16. miejsce)
 U–16 (2011 – 14. miejsce, 2012 – 6. miejsce)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plk.pl
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 Profil na pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil eurobasket.com 
 Profil na nbadraft.net 
 Profil na bgbasket.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze Śląska Wrocław
Koszykarze AZS-u Politechniki Gdańskiej
Koszykarze Basketu Poznań
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Sokoła Łańcut
Ludzie urodzeni w Sierakowie
Urodzeni w 1996